Чугунка — село в Ершовском районе Саратовской области, в составе сельского поселения Миусское муниципальное образование.

Село расположено на берегу пруда, созданного в овраге Чугуновский, примерно в 7 км юго-западнее села Миусс

Население - , 221 (2018) 

Основное население села - русские( 50%), мордва( 30%), казахи(19%) и др (1%)

История

Казённая деревня Чугунка упоминается в Списке населенных мест Российской империи по сведениям 1859 года. В 1859 году в деревне проживал 201 житель. Село относилось к Новоузенскому уезду Самарской губернии. 

Согласно Списку населённых мест Самарской губернии 1910 года Чугунка относилась к Миусской волости, здесь проживало 256 мужчин и 236 женщин, село населяли бывшие государственные крестьяне, преимущественно мордва, русские. В селе имелись земская школа и 2 ветряные мельницы.

В 1919 году в составе Новоузенского уезда село включено в состав Саратовской губернии.

Население 
Динамика численности населения по годам:

Примечания 

Населённые пункты Ершовского района